Prioziorni (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia
 Prioziorni (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia